Oidoxie е германска RAC група, основана в Дортмунд през октомври 1995 г.

Дискография 
 1997 – „Kann denn Glatze Sünde sein?“
 1998 – „Ein neuer Tag“
 1998 – „Schwarze Zukunft“
 2001 – „Weiß & Rein“
 2002 – „Ein Lied für Leipzig“
 2006 – „Terrormachine“
 2006 – „Life of Pain – Sünder ohne Ehre, Oidoxie Solo“
 2007 – „Straftat – Hail C18, Oidoxie Solo“
 2009 – „Drei für Deutschland Teil 2“
 2009 – „Oidoxie / Vinterdis“

Външни препратки 
 Официален сайт
 Myspace
 Last.fm

Германски неонацистки музикални групи
Германски рок групи
Музикални групи в Дортмунд
Основани в Германия през 1995 година